Okręty US Navy o nazwie USS  "Araner":
Pierwszy "Araner" (IX-57) był drewnianym keczem noszącym nazwę "Faith", który został zbudowany w 1926 i był w służbie w US Navy w latach 1942-1944.
Drugi "Araner" (IX-226) był statkiem typu Liberty, który był w służbie w latach 1945-1946
Araner